Metacyclops arnaudi – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1908 na podstawie prac naukowych norweskiego hydrobiologa Georga Ossiana Sarsa.

Przypisy

Metacyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1908 roku